Philippe Braunstein est un producteur de longs métrages, de courts métrages et de séries télévisées français, dirigeant de la maison de production Les Films d'Avalon.

Filmographie

Longs métrages 
 2013 : Pop Redemption de Martin Le Gall
 2010 : La BM du Seigneur de Jean-Charles Hue
 2001 : Le Soleil au-dessus des nuages d'Éric Le Roch
 1998 : Loin du front de Vladimir Léon et Harold Manning

Courts métrages 
 2016 : Rocambolesque de Loïc Nicoloff
 2015 : L'Âge de déraison de Christophe Louis

Télévision 
 2012 : Comme un air d'autoroute de Vincent Burgevin et Franck Lebon
 depuis 2011 : Vestiaires créée par Adda Abdelli et Fabrice Chanut

Liens externes 

 Philippe Braunstein sur Unifrance
 
 
 

Naissance en septembre 1964
Producteur français de cinéma